Polevoi (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Polevoi (Magadan), localitat de la província de Magadan, a Rússia
 Polevoi (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia